Stor-Finnsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Stor-Finnsjön, Ångermanland, sjö i Sollefteå kommun och Strömsunds kommun,  (17 km²)
Stor-Finnsjön, Västerbotten, sjö i Umeå kommun,

Se även
Finnsjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn